Constantino Láscaris puede referirse a:
 Constantino Láscaris, emperador bizantino (1204)
 Constantino Lascaris (1434-1501), erudito y gramático bizantino
 Constantino Láscaris Comneno Micolaw (1923-1979), filósofo español